Estnisk kan syfta på:
 Estland –  en republik i Baltikum 1918–1939 samt 1991–
 Estniska SSR – en sovjetrepublik 1940–1991
 Guvernementet Estland – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland 1721–1917
 Svenska Estland – en svensk besittning 1561–1721
 Ester (folkslag) – ett folkslag som talar estniska
 Estländare – invånare i Estland, oberoende av modersmål
 Estniska – ett östersjöfinskt språk